Скутари (вилайет)
 Скутари (район Стамбула) — старое название района Ускюдар